Икар или Икарус, је био личност из грчке митологије, а може бити и:
Икарус, некадашња фабрика авиона